.es – domena internetowa Hiszpanii
 es – część fagotu (rurka, do której wczepiany jest stroik)
 Es – nazwa dźwięku muzycznego
 Es – symbol chemiczny pierwiastka Einstein
 Es – niewielki wagon do przewozu węgla
 ES – kod ISO 3166-1 Hiszpanii
 ES – oznaczenie tablic rejestracyjnych Skierniewic

Zobacz też 
 éS Footwear – firma produkująca obuwie skateboardowe